|-
| 9201 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 9202 - || 1993 PB || 13 august 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9203 Myrtus ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9204 Mörike ||  || 4 august 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 9205 Eddywally ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9206 Yanaikeizo || 1994 RQ || 1 septembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 9207 Petersmith ||  || 29 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9208 Takanotoshi ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 9209 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 9210 ||  || 27 ianuarie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9211 Neese ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9212 Kanamaru ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9213 ||  || 21 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9214 ||  || 21 octombrie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9215 Taiyonoto ||  || 28 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 9216 Masuzawa || 1995 VS || 1 noiembrie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 9217 Kitagawa || 1995 WN || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9218 Ishiikazuo ||  || 20 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9219 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 9220 Yoshidayama ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9221 ||  || 2 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 9222 Chubey || 1995 YM || 19 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9223 Leifandersson ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9224 Železný || 1996 AE || 10 ianuarie 1996 || Kleť || , 
|-
| 9225 Daiki || 1996 AU || 10 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9226 Arimahiroshi ||  || 12 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9227 Ashida ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9228 Nakahiroshi ||  || 11 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9229 Matsuda ||  || 20 februarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 9230 Yasuda ||  || 29 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 9231 Shimaken ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9232 Miretti ||  || 31 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 9233 Itagijun ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9234 Matsumototaku ||  || 3 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9235 Shimanamikaido ||  || 9 februarie 1997 ||  || 
|-
| 9236 Obermair ||  || 12 martie 1997 ||  || 
|-
| 9237 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9238 Yavapai ||  || 28 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 9239 van Riebeeck ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9240 Nassau ||  || 31 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9241 Rosfranklin ||  || 10 august 1997 || Reedy Creek || 
|-
| 9242 Olea ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9243 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9244 Višnjan ||  || 21 aprilie 1998 ||  || K. Korlević, 
|-
| 9245 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9246 Niemeyer ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9247 - ||  || 23 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9248 Sauer || 4593 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9249 Yen || 4606 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9250 Chamberlin || 4643 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9251 Harch || 4896 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9252 Goddard || 9058 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9253 Oberth || 1171 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9254 Shunkai || 2151 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9255 Inoutadataka || 3174 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9256 Tsukamoto || 1324 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9257 Kunisuke || 1552 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9258 Johnpauljones || 2137 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9259 Janvanparadijs || 2189 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  ||  || 8 octombrie 1953 ||  || 
|-
| 9261 Peggythomson ||  || 8 octombrie 1953 || Brooklyn || Indiana University
|-
| 9262 Bordovitsyna || 1973 RF || 6 septembrie 1973 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 9263 Khariton ||  || 24 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 9264 - || 1978 OQ || 28 iulie 1978 ||  || 
|-
| 9265 Ekman ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 9266 Holger ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 9267 Lokrume ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 9268 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9269 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9270 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9271 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9272 Liseleje || 1979 KQ || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 9273 Schloerb ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 9274 Amylovell ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 9275 Persson ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 9276 ||  || 13 septembrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 9277 Togashi ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9278 ||  || 7 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 9279 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9280 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9281 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9282 ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9283 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9284 ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9285 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9286 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9287 ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9288 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9289 ||  || 26 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9290 || 1981 TT || 6 octombrie 1981 || Kleť || 
|-
| 9291 Alanburdick || 1982 QO || 17 august 1982 ||  || 
|-
| 9292 ||  || 16 octombrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9293 Kamogata ||  || 13 decembrie 1982 ||  || , 
|-
| 9294 || 1983 EV || 10 martie 1983 || Anderson Mesa || E. Barr
|-
| 9295 Donaldyoung ||  || 2 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9296 ||  || 5 septembrie 1983 || Kleť || 
|-
| 9297 Marchuk || 1984 MP || 25 iunie 1984 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 9298 Geake || 1985 JM || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9299 Vinceteri ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9300 Johannes || 1985 PS || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-